Михаи́л Влади́мирович Влади́миров:
 Владимиров, Михаил Владимирович(1788—1855) — русский государственный деятель.
 Владимиров, Михаил Владимирович (1870—1932) — дирижёр и композитор.